Turneul de tenis de la Wimbledon 2012 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la  All England Lawn Tennis and Croquet Club la Wimbledon, Londra, Regatul Unit. Turneul principal a început luni, 25 iunie 2012 și s-a încheiat duminică, 8 iulie 2012.

Campioni
Elvețianul Roger Federer a câștigat al șaptelea titlu la simplu masculin la Wimbledon,  egalând recordul lui Sampras. În general, a fost cel de-al șaptesprezecelea titlu de Grand Slam al său, un record.  Victoria i-a asigurat revenirea în fruntea clasamentului mondial.

Pentru a cincea oară, americanca Serena Williams a câștigat proba de simplu feminin și a egalat numărul de titluri al surorii sale, Venus.  În general, aceasta a fost a paisprezecea ei victorie în competiția de simplu feminin de la Grand Slam pentru Serena.

Perechea britanico-daneză Jonathan Marray și Frederik Nielsen, care au început cu wild card, au câștigat la dublu masculin. Pentru ambii jucători, titlul a reprezentat primul titlu de Grand Slam. Marray a devenit primul jucător britanic care a câștigat titlul de dublu masculin la Wimbledon de la Pat Hughes și Raymond Tuckey în 1936. Nielsen a devenit al doilea câștigător danez al unui titlu de Grand Slam, după bunicul său, Kurt Nielsen, care a câștigat dublu mixt la Campionatele Naționale ale SUA din 1957.

Surorile Serena și Venus Williams au câștigat titlul la dublu feminin la Campionatele de la Wimbledon din 2012. A fost al cincilea titlu comun al surorilor Williams la Wimbledon și al 13-lea titlu major la dublu al lor în general.

Dublul american Mike Bryan și Lisa Raymond au câștigat proba de dublu mixt. Pentru Raymond a fost a doua victorie la Wimbledon la mixt și al cincilea al cincilea titlu de Grand Slam. Pentru Mike Bryan, a fost primul titlu la mixt la Wimbledon și a treia victorie de Grand Slam.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte
Mai jos sunt o serie de tabele pentru fiecare dintre competiții care arată punctele de clasare oferite pentru fiecare probă.

Premii în bani
Pentru 2012, premiul în bani a fost majorat la 16.060.000 de lire sterline de la 14.600.000 de lire sterline în 2011. Câștigătorul titlului de simplu masculin și feminin a câștigat 1.150.000 de lire sterline.

* per echipă

Note

Legături externe 
 

2012
Wimbledon